Сезон 2015/2016 является 42-м в истории команды «Вашингтон Кэпиталз», с момента её появления в НХЛ в 1974 году. Свой первый матч в сезоне «Вашингтон» провёл 10 октября 2015 года, на домашней площадке против «Нью-Джерси Девилз». По итогам регулярного чемпионата стали чемпионом Столичного дивизиона, победителем Восточной конференции и обладателем Президентского кубка.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» в шести матчах обыграл «Филадельфию», однако во втором раунде уступил другой пенсильванской команде «Питтсбург Пингвинз», также в шести матчах.

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

В дивизионе

Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Плей-офф. Полевые игроки

Регулярный чемпионат. Вратари

Плей-офф. Вратари 

†Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Вашингтон».
‡Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Вашингтон».

Текущий состав

Сделки

Обмены

Свободные агенты

Пришли

Ушли

Подписание контрактов

Выбор на драфте

Примечания

Ссылки 

Официальный сайт «Вашингтон Кэпиталз»

2015/2016
НХЛ в сезоне 2015/2016